Résultats détaillés de l’édition 1992 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 31 août au .

Faits marquants 
La finale messieurs oppose les vainqueurs des deux précédentes éditions. Le Suédois Stefan Edberg parvient finalement à conserver son titre, prenant le dessus sur le jeune champion américain Pete Sampras.
Stefan Edberg réalise à partir des 1/8 Finale un exploit sans précédent : il bat consécutivement Richard Krajicek (4h20), Ivan Lendl (4h03) et Michael Chang (5h26), à chaque fois en 5 manches et à chaque fois en remontant un break de retard dans la dernière manche !
La finale contre Pete Sampras semble presque trop facile alors que tout le monde le pensait à bout physiquement.

Chez les dames, la Yougoslave Monica Seles s'impose pour la deuxième année consécutive abandonnant seulement 27 jeux en 7 matchs. Elle réalise ainsi un second Petit Chelem, puisque Wimbledon fut le seul tournoi majeur à lui échapper cette année. Elle vient à bout de l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario, qu'elle avait déjà vaincue en finale de Roland-Garros 1991.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1992 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
  Site de la WTA

1992
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1992
Tennis en août 1992
Tennis en septembre 1992